Omoleye Adeyemi Adeola nigériai nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottságai minősítése alapján jutott magasabb osztályokba. A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett.

Nemzetközi játékvezetés 
A Nigériai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1999-től tartotta nyilván női asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől.

Női labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton az Egyesült Államok rendezte a 3., az 1999-es női labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB asszisztensként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

1991-es női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Források 

Nigériai labdarúgó-játékvezetők
A 20. században született személyek
Élő személyek